Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017 – zawody w skokach narciarskich, które przeprowadzane były w dniach 1–5 lutego w amerykańskim Park City, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017.

Wszystkie pięć konkurencji – dwie indywidualne (konkursy mężczyzn i kobiet) oraz trzy drużynowe (skoki mężczyzn, skoki kobiet i rywalizacja drużyn mieszanych) – zostały przeprowadzane na skoczni Utah Olympic Park Jumps. Konkurs kobiet był dwunastym w historii rywalizacji o tytuł mistrzyni świata juniorek w skokach narciarskich, mężczyźni natomiast rywalizowali po raz trzydziesty siódmy.

Drużynowego złotego medalu broniła reprezentacja Niemiec u mężczyzn. W 2016 indywidualnie złoto u mężczyzn wywalczył reprezentant Niemiec David Siegel, a wśród kobiet Austriaczka Chiara Hölzl, natomiast wśród mikstów najlepsza okazała się reprezentacja Słowenii.

Przebieg zawodów

Obiekt 
Wszystkie pięć konkursów (dwa indywidualne, dwa drużynowe oraz jeden mieszany) skoków narciarskich w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017 odbędą się na skoczni normalnej (HS100) wchodzącej w skład komplesu Utah Olympic Park Jumps w Park City.

Jury 
Skład sędziowski poszczególnych konkursów przedstawia poniższa tabela:

Wyniki

Kobiety

Konkurs indywidualny (01.02.2017)

Konkurs drużynowy (03.02.2017)

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (01.02.2017)

Konkurs drużynowy (03.02.2017)

Konkurs mieszany

Konkurs mieszany na skoczni HS100 (05.02.2017)

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa świata juniorów
2017
Skoki narciarskie w Stanach Zjednoczonych
Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017